

Курегово — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Курегово — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Курегово — присілок, Малопургинський район, Удмуртія